Dracunculus peut faire référence à : 

 Dracunculus Mill., 1754 : un genre de plante. 
 Dracunculus Reichard, 1759 : un genre de nématode.